Телегін Дмитро Якович (1919—2011) — український археолог, доктор історичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Телегін Сергій Анатолійович (1975—2014) — гвардії капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Телегіна Валентина Петрівна  (1915—1979) — радянська російська актриса театру і кіно, народна артистка Росії.

Прізвища